Osoby o tym nazwisku:
 André Brink – południowoafrykański powieściopisarz, tłumacz, dramaturg i eseista
 Maria Brink – amerykańska kompozytorka, wokalistka i autorka tekstów

Inne:
 Brink – gra komputerowa
 Brink – stacja metra w Amsterdamie

Zobacz teżL:

 Świat w opałach (ang. The Brink) – amerykański serial telewizyjny